Шельшер () — місто та муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Мартиніка. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7100 км на південний захід від Парижа, 0 км на захід від Фор-де-Франса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8754 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 20722,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мартиніка

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Мартиніка